Wilhelm Mangold kan syfta på:

* Wilhelm Mangold (1796–1875), tysk violinist och tonsättare
 Wilhelm Mangold (1825–1890), tysk teolog